Го́то Предестина́ция (макароническое название со значением «Божье предвидение», от  и ):
 «Гото Предестинация» — русский 58-пушечный парусный линейный корабль, спущенный на воду в 1700 году на верфи Воронежского адмиралтейства.
 «Гото Предестинация» — действующая историческая копия русского линейного корабля «Гото Предестинация» времён Петра I, построенная в 2011—2014 годах.